Een verkeersweg:
 N657 (België)
 N657 (Frankrijk)
 N657 (Nederland), zie Provinciale weg 657

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing